Ранчо Педроза има више значења:

 Ранчо Педроза (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Педроза (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику